«Новы Час» () — белорусская общеполитическая еженедельная газета. Основана Минской городской организацией Общества белорусского языка имени Франциска Скорины. Издается с марта 2002. Тираж газеты составляет около 7000 экземпляров (май 2021). Главный редактор — Оксана Николаевна Колб (с 2015).

Направленность издания 
Газета-еженедельник «Новы Час» является одним из немногих периодических изданий, издающихся полностью на белорусском языке. В издании уделяется значительное внимание национальной культурной и исторической тематике, газета пропагандирует политику руководства белорусского государства в той части, которая направлена на сохранение и укрепление независимости Республики Беларусь, а также на сохранение и распространение белорусского языка. Издание считается газетой для интеллектуалов. В виде вкладок в газету издаются приложения «Літаратурная Беларусь» и «Спартыўная Беларусь».

История 
Первый выпуск издания вышел в марте 2002 года. Юбилейный 500-й выпуск вышел 16 сентября 2016 года.

22 марта 2017 года, после более чем 10-летнего перерыва, РУП «» подписало договор на распространение газеты «Новы Час» через свою торговую сеть. 8 апреля газета появилась в киосках «Белсоюзпечати» в Минске и Минской области, а также появилась возможность оформления подписки на газету через каталог РУП «Белпочта».

Деятельность во время протестов в Белоруссии. Репрессии со стороны властей 
1 ноября 2020 года во время освещения протестов в Белоруссии были задержаны три фотокорреспондента газеты, среди них Яна Трусило и Александр Зенькович.  (судья — Елена Живица) присудил Яне 13 суток административного ареста.

29 ноября 2020 года во время освещения протестов в Белоруссии была задержана внештатный фотокорреспондент газеты Яна Трусило. 30 ноября  (судья — Юлия Шут) присудил ей 15 суток административного ареста.

14 января 2021 года стало известно, что «» разрывает договор с редакцией о распространении её издания в своих киосках начиная с февраля 2021 года. После этого газета сделалась доступной только через подписной индекс «Белпочты».

По уголовному делу за вмешательство в деятельность милиции 12 марта 2021 года был арестован Денис Ивашин, журналист издания, который был автором цикла статей «Каго ці што абараняе „Беркут“ у Беларусі» () и за день до задержания давал интервью каналу «Настоящее время», в котором сообщил о результатах своего журналистского расследования. 24 марта 2021 года совместным заявлением восьми организаций, в том числе Правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета, Белорусского ПЕН-центра, был признан политическим заключённым.

28 мая 2021 года заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Максим Воронин вынес главному редактору «Новага Часу» официальное предупреждение, высказав претензии к трём статьям, опубликованным в феврале и апреле 2021 года, причём некоторые цитаты из тех статей в предупреждении, подписанным Ворониным, были переведены с белорусского языка на русский некорректно. 7 июня 2021 года «Белпочта» отреагировала на предупреждение и проинформировала редакцию, что газету на второе полугодие в подписной каталог не возьмёт.

5 августа 2021 года Дмитрий Дмитриев, фотокор газеты, был задержан у себя дома и арестован на 15 суток за «неповиновение» милиционерам.

10 августа 2021 года стало известно про приостановку выпуска печатной версии газеты после 12 августа: частная типография «Ролл Принт» в своём письме от 27 июля сослалась на сложности в производственном процессе, в результате чего стало невозможным продолжить исполнять договор на печать. Редакция пробовала найти ей замену, но безрезультатно. Тем не менее было обещано, что сайт и социальные сети будут обновляться.

19-20 октября 2021 года в офисе издания и жилищах журналистов прошли обыски, сотрудники были допрошены. Кроме того, были конфискованы компьютеры и прочая офисная техника. Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, Белорусская ассоциация журналистов раскритиковали атаку на «Новы Час».

28 октября 2021 года перестал открываться сайт novychas.by в Белоруссии и за рубежом. В ответ на блокировку редакция запустила зеркало novychas.online.

Награды 
В 2009 газета получила премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas) в размере 30000 евро. Номинировали газету на премию: министр иностранных дел Германии , Белорусская ассоциация журналистов, Союз белорусских писателей и белорусское информационное агентство БелаПАН. Церемония вручения награды состоялась в столице Норвегии Осло в Нобелевском институте.

Главный редактор газеты Алексей Король стал победителем международного конкурса журналистов имени Найта (Knight International Journalism Award) за 2008 год, проводимого Международным центром для журналистов (ICFJ).

Премия издания 
Ежегодно (начиная с 2017 года) изданием, совместно с Союзом белорусских писателей, вручается премия им. Алексея Короля, в честь первого главного редактора газеты «Новы Час». Премия предусмотрена для молодых журналистов в возрасте до 30 лет за оригинальные статьи на белорусском языке, ранее не опубликованные. Присуждается в четырёх номинациях:
 лучший общественно-политический материал;
 лучший социально-экономичный материал;
 лучший культурно-исторический материал;
 лучший литературно-критический материал.

Трёх лауреатов конкурса определяет редакция «Нового Часа». Трёх победителей определяют читатели путём голосования на сайте издания. В номинации «лучший литературно-критический материал» победителя определяет секретариат ОО «Союз белорусских писателей».

Главные редакторы 
 Анисим Елена Николаевна (в 2000-х гг.);
  (2010—2015);
 Колб Оксана Николаевна (с 2015).

Примечания

Ссылки 

 
 Заблокированный официальный сайт
 

Газеты Белоруссии
Газеты на белорусском языке
Цензура в Белоруссии
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании